Marat může být:

příjmení osob
 František Xaver Marat (1849–1915) – český katolický kněz a politik, velmistr řádu křižovníků v Praze
 Jean Paul Marat (1743–1793) – francouzský lékař, politik a publicista
 Josef Marat (1876–1958) – zakládající člen KSČ, průkopník dělnického hnutí v Hostivaři
 Zdeněk Marat (1931–2016) – český hudební skladatel

křestní jméno
 Marat Safin (*1980) – ruský tenista
 Marat Nikolajevič Tiščenko (1931–2015) – ruský letecký konstruktér

 místní název
 Marat (Puy-de-Dôme), obec v departementu Puy-de-Dôme v regionu Auvergne ve Francii